Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 maart 2004.

Vrouwen 03